Save Me (Queen), een single van Queen uit 1980
 Save Me (Fleetwood Mac), een single van Fleetwood Mac uit 1990
 Save me (Anouk), een single van Anouk uit 2011
 Save Me (televisieserie), Britse televisieserie uit 2018